Le tournoi de San Antonio est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute du 20 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Hamm.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Krantzcke et Kym Ruddell.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Antonio
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
San Antonio
Tennis aux États-Unis en 1977
Tennis en mars 1977